Шаханов — фамилия. Известные носители:
 
 Шаханов, Абай Шалукаевич (1850—1897) — российский военный врач, генерал-майор, балкарский просветитель.
 Шаханов, Василий Максимович (1910 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шаханов, Басият Абаевич (1879—1919) — балкарский адвокат, публицист и общественный деятель, сын Абая Шаханова.
 Шаханов, Мухтар (род. 1942) — советский и казахстанский поэт и писатель, политический деятель.